TGU puede referirse a:
 Teoría de la gran unificación, una teoría física que une tres de las cuatro fuerzas fundamentales; o
 Aeropuerto Internacional Toncontín (Honduras), según su código IATA.

Siglas